Жёлтые цветы на зелёной траве:
 «Жёлтые цветы на зелёной траве» — роман вьетнамского писателя Нгуен Нят Аня.
 «Жёлтые цветы на зелёной траве» — вьетнамский драматический фильм, снятый Виктором Ву по одноимённому роману.